Als Jensen-Preis werden folgende Auszeichnungen bezeichnet:

 J. Hans D. Jensen Preis, Preis für theoretische Physik der Klaus-Tschira-Stiftung in Heidelberg
 Jensen-Preis (Finanzwirtschaft), Forschungspreis des Journal of Financial Economics für Beiträge zu Corporate Finance und Organisationsforschung